Le tournoi de tennis du Canada est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1999, classée en catégorie Tier I, se dispute à Toronto du 16 au .

Martina Hingis remporte le simple dames. En finale, elle bat Monica Seles, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jana Novotná et Mary Pierce.

Résultats en simple

Parcours 
Huit joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Les quatre premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Canada
 Saison 1999 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1999
Canada
Sport au Canada en 1999
Tennis en août 1999